Cuitiño puede hacer referencia a:

 Ciriaco Cuitiño (1795-1853), oficial de policía de la Confederación Argentina, líder del grupo parapolicial conocido como la Mazorca.
 Eduardo Cuitiño (1908-1963), actor argentino.
 Eduardo Cuitiño Bosio (n. 1974); escritor, ensayista y matemático uruguayo.
 Vicente Martínez Cuitiño (1887-1964), dramaturgo argentino que en sus obras abordó diversas estéticas.